Mont d'Or (kaas) - Franse kaas
 Mont d'Or (Jura) - Berg in Frankrijk
 Mont d'Or (Alpen) - Berg in Zwitserland